Немчик (Niemczyk) — польская фамилия. 

Известные носители:

 Немчик, Анджей (1944—2016) — польский волейболист и тренер по волейболу.
 Немчик, Леон (1923—2006) — польский актёр театра и кино.
 Немчик, Моника (род. 1946) — польская актриса театра и кино.